Frigerido può riferirsi a due personaggi:
 Frigerid, generale dell'imperatore romano Valente
Renato Profuturo Frigerido, storico del V secolo